A competição de slalom gigante feminino nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018 foi disputado em 15 de fevereiro no no Centro Alpino Yongpyong em Bukpyeong-myeon, Jeongseon.

Medalhistas

Resultados 

Slalom Gigante Feminino